

Személynevek 
 Ninhurszag, mezopotámiai anyaistennő egyik neve
 Mama, Su-Szín sumer király felesége
 Mama Oello Huaco, inka uralkodó
 Mama Cora, inka uralkodó

Műcímek 
 Mama, József Attila verse
 Mama, 1958-as magyar film
 Mama, 2013-as amerikai horrorfilm
 Mama, a Spice Girls egyik dala

Földrajzi nevek 
 Mama, város Mexikóban, Yucatán államban
 Mama, városi jellegű település Oroszországban, az Irkutszki területen, a Mama-csujai járás székhelye
 Mama, folyó Oroszországban, a Vityim mellékfolyója
 Mama, az ókori Anatólia egyik állama

Lásd még 
 Mami (egyértelműsítő lap)